Molekulska formula -{C7H7NO3}- se može odnositi na:

 4-Aminosalicilna kiselina
 Mesalazin
 3-Hidroksiantranilna kiselina
 3-Nitrobenzil alkohol
 Salicilhidroksaminska kiselina